Carl Sandberg kan syfta på:

 Carl Sandberg (arkivarie) (1798–1879)
 Carl Sandberg (fackföreningsman) (1859–1923)
 Carl Sandberg (idrottsman) (1876–1946), brottare och kastare
 Carl Sandberg (konstnär) (1884–1949)